А-ліга 2002 — 13-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Литви після здобуття незалежності. Титул чемпіона вчетверте поспіль здобув Каунас.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Атлантас взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як переможець Кубку Литви 2002—2003.
2. Клуб Інкарас був розформований перед початком наступного чемпіонату.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|14/17 листопада 2002

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 А ліга на rsssf 

2002
Литва
2002 у Литві